Paschkowo () ist der Name russischer Orte, unter anderen:

 Paschkowo (Potschep), Dorf im Rajon Potschep, Oblast Brjansk
 Paschkowo (Schirjatino), Dorf im Rajon Schirjatino, Oblast Brjansk
 Paschkowo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Paschkowo (Kemerowo), Dorf in der Oblast Kemerowo
 Paschkowo (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Paschkowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Paschkowo (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Paschkowo (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa